Wolf kan syfta på:

 Wolf (film) – en amerikansk film från 1994
 Wolf (musikgrupp) – ett svenskt heavy metalband
 14P/Wolf – en periodisk komet i Jupiterfamiljen
 Wolf (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 Walter Wolf Racing - vanligtvis endast kallat Wolf, ett brittiskt Formel 1-stall.

Personer med efternamnet Wolf 
 Adam Wolf (1822–1883), österrikisk historiker
 Alexa Wolf, tysk journalist och dokumentärfilmare
 Alexander Wolf, tysk skidskytt
 Birgitta Wolf, svensk författare och människorättskämpe
 Charles Wolf (1827–1918), fransk astronom
 Christa Wolf, tysk författare
 David A. Wolf, amerikansk astronaut
 Ferdinand Wolf (1796–1866), österrikisk filolog
 Frank Wolf, amerikansk politiker
 Friedrich Wolf, tysk läkare och författare
 Friedrich August Wolf, tysk filolog och antikvetare
 Hans Wolf-Watz, svensk molekylärbiolog
 Hieronymus Wolf, tysk historiker och humanist
 Hugo Wolf, österrikisk kompositör
 James De Wolf, amerikansk slavhandlare och politiker
 Jan Wolf-Watz, svensk författare och musikpedagog
 Julius Wolf, tysk nationalekonom
 Konrad Wolf, tysk filmregissör
 Lucie Wolf, norsk skådespelare
 Lucien Wolf (1857–1930), engelsk journalist
 Ludwig Wolf, flera personer
 Ludwig Wolf (tecknare) (1776–1832), tysk tecknare, målare och kopparstickare
 Ludwig Wolf (forskningsresande) (1850–1889), tysk forskningsresande
 Ludwig Wolf (moståndskämper) (1906–1981), tysk motståndskämpe
 Markus Wolf, östtysk statstjänsteman
 Max Wolf, tysk astronom
 Michael Wolf, flera personer
 Michael Wolf (bankman) (född 1963), svensk bankman
 Michael Wolf (ishockeyspelare) (född 1981), tysk ishockeyspelare
 Naomi Wolf, amerikansk författare
 Nicolay Wolf, norsk skådespelare
 Ove Wolf, svensk skådespelare
 Patrick Wolf, brittisk singer/songwriter
 Rudolf Wolf, schweizisk astronom
 Scott Wolf, amerikansk skådespelare
 Werner Wolf Glaser, tysk-svensk tonsättare, dirigent, musiklärare och musikkritiker
 Werner Wolf, tysk germanist

Se även 
 Wolff
Dr Wolf. Fiktiv person i TinTin månen tur och retur.